

Сростинська сільська рада — сільське поселення, Бійський район, Алтайський край
 Сростинська сільська рада — сільське поселення, Єгор'євський район, Алтайський край